Debby Connor, Nederlandse softbalster
 Debby Mansveld, Nederlands wielrenster
 Debby Moore, Amerikaans jazzzangeres
 Debby Petter, Nederlands cabaretière en nieuwslezeres
 Debby Roukens, Nederlands journaliste, radio- en televisiepresentatrice
 Debby Ryan, Amerikaans actrice en zangeres
 Debby Stam, Nederlands volleybalster

Zie ook 
 Debby & Nancy, typetjes, bedacht en gespeeld door Stany Crets en Peter Van Den Begin
 Debbie (doorverwijspagina)